Щебериха — топоним в России:
 Щебериха — деревня без постоянного населения в Осташковском районе Тверской области;
 Щебериха (Щебереха) — река, приток Полы, протекает в Осташковском районе Тверской области и Марёвском районе Новгородской области.
 Щебериха (Щебереха) — озеро в Осташковском районе Тверской области.